Simplicio puede referirse a:
 Simplicio (m. 304) mártir de la isla Cerdeña.
 Simplicio (m. 483), papa de la Iglesia Católica;
 Simplicio (490 – 560), filósofo y matemático bizantino;
 Simplicio (finales del s. VI), obispo de Zaragoza;
 Simplicio (finales del s. VI), obispo de Urgel; o
 Simplicio (s. X), vizconde de Urgel.